Футбольная лига Англии 1911/12 () — 24-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Блэкберн Роверс». Второй дивизион выиграл «Дерби Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1911/12 на сайте RSSSF.com

1911
Футбол в Англии в сезоне 1911/1912